Mögliche Bedeutungen des Begriffs Präsentationsschicht:
 die für die Repräsentation der Daten, Benutzereingaben und die Benutzerschnittstelle verantwortliche Schicht in einer Schichtenarchitektur
 die Darstellungsschicht im OSI-Modell, welches die Kommunikation in Rechnernetzen beschreibt, siehe OSI-Modell#Schicht 6 – Darstellungsschicht